TV1, TV One oder TVOne können sich beziehen auf:
 TV1 (Australien), Abo-Kanal, der 2013 geschlossen wurde
 TV1 (Belgien), ein belgischer Fernsehsender, der in Eén umbenannt wurde
 TV1 (Bosnien und Herzegowina)
 TVOne Cyprus, ein zypriotischer Fernsehsender, der in Omega TV Cyprus umbenannt wurde
 TV1 (Estland)
 TV1 (Finnland), ein finnischer Fernsehsender, der in Yle TV1 umbenannt wurde
 TV1 (Indien)
 TV1 (Kanada), eine Gruppe von Community-Kanälen, die von Bell Canada Services betrieben werden
 TV1 (Litauen)
 TV1 (Malaysia)
 TV1 Oberösterreich, oberösterreichischer Fernsehsender
 TV1 (Schweden), ein schwedischer Fernsehsender, der in SVT1 umbenannt wurde
 TV1 (Südafrika), ein südafrikanischer Fernsehsender, der in SABC 3 umbenannt wurde
 TV1 (Tansania)
 TV One (Amerikanischer Fernsehsender)
 TV One (Neuseeland), ein neuseeländischer Fernsehsender, der in TVNZ 1 umbenannt wurde
 TV One (Sri Lanka)
 tvOne (Indonesien)
 TVOne Canada
 TVOne Pakistan
 Norsk TV1, norwegischer Fernsehsender
 One (Australischer Fernsehsender), ein australischer Fernsehsender, der in 10 Bold umbenannt wurde
 One (Fernsehsender), deutscher Fernsehsender
 One (Kanadischer Fernsehsender)
 One (maltesischer Fernsehsender)
 TRT 1, ein türkischer Fernsehsender